Anoub est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Anoub est un prénom masculin.

Anoub peut être aussi un patronyme

Saint chrétien 
 Anoub (), dit le Thaumaturge, pères du Désert, ermite au désert de Scété en Égypte ; fêté localement le 6 juin.

Autres personnalités portant ce nom 
 Anoub alias de Mario Battaini, musicien italien.

Références